twee stuks, een paar; zie 2 (getal)
 koppel (wiskunde), een geordend paar van twee elementen
 koppel (aandrijftechniek), het effect van een draaiende kracht
 Koppel (Pennsylvania), een plaats (borough)
 koppel (natuurkunde), twee even grote maar tegengesteld gerichte krachten
 moment en koppel, begrippen uit de mechanica
 riem (kleding), in het bijzonder als er iets aan hangt
 Koppel (achternaam), een Nederlandse achternaam
 De Koppel, een woonwijk in Amersfoort